The Garden steht für:

 The Garden (1990), internationales Filmdrama von Derek Jarman
 The Garden (2008), oscarnominierter Dokumentarfilm von Scott Hamilton Kennedy
 The Garden (Album), Soloalbum von John Foxx (1981)